V angličtině vyjadřuje fráze Have a nice day zdvořilostní pozdrav na rozloučenou (v překladu Hezký den!), typický hlavně v komunikaci mezi zákazníky a zaměstnanci služeb.

Literatura
 Have a Nice Day: A Tale of Blood and Sweatsocks – autobiografie od Micka Foleyho

Hudba
Název 'Have A Nice Day má více alb a písní:
 Have a Nice Day (album, Bon Jovi)
 „Have a Nice Day (píseň, Bon Jovi)“
 Have a Nice Day (album, Count Basie)
 Have a Nice Day (album, Roxette)
 „Have a Nice Day (píseň, Ramones)“